Albert Riera puede hacer referencia a:
 Albert Riera Ortega (Manacor, 15 de abril de 1982), futbolista español.
 Albert Riera Vidal (Barcelona, 28 de diciembre de 1983), jugador de fútbol español.